Eldorado steht für:
 Eldorado, sagenhaftes Goldland in Südamerika
 Eldorado (Gedicht), ein sich darauf beziehendes Gedicht
 Eldorado (Album), ein Album der Gruppe Electric Light Orchestra
 Eldorado (Band), eine Kölner Mundart-Band
 Cadillac Eldorado, Pkw-Modell
 Eldorado (Berlin), Lokal
 Eldorado (Ausstellung), eine Ausstellung über schwul-lesbische Geschichte 1984
 The Eldorado, Apartmentgebäude am Central Park in New York City

Orte:
 Departamento Eldorado, Argentinien
 Eldorado (Argentinien)
 Eldorado (Mato Grosso do Sul), Brasilien
 Eldorado (São Paulo), Brasilien
 Eldorado do Sul, Gemeinde in Brasilien
 Eldorado dos Carajás, Gemeinde in Brasilien
 Flughafen El Dorado, Bogotá, Kolumbien
 Avenida Eldorado in Bogotá, Kolumbien

in den Vereinigten Staaten:
 Eldorado (Hillsborough County, Florida)
 Eldorado (Lake County, Florida)
 Eldorado (Georgia), im Tift County
 Eldorado (Illinois), im Saline County
 Eldorado (Iowa), im Fayette County
 Eldorado (Maryland), im Dorchester County
 Eldorado (Michigan), im Crawford County
 Eldorado (Mississippi), im Warren County
 Eldorado (Missouri), im Clark County
 Eldorado (Nebraska), im Clay County
 Eldorado (New Mexico), im Lea County – nicht mehr existent
 Eldorado (North Carolina), im Montgomery County
 Eldorado (Butler County, Ohio)
 Eldorado (Preble County, Ohio)
 Eldorado (Oklahoma), im Jackson County
 Eldorado (Oregon), im Malheur County
 Eldorado (Blair County, Pennsylvania)
 Eldorado (Butler County, Pennsylvania)
 Eldorado (Texas), im Schleicher County
 Eldorado (Wisconsin), im Fond du Lac County
 Eldorado (Town), Town(ship) im Fond du Lac County, Wisconsin
 Eldorado Acres, im Williamson County, Tennessee
 Eldorado Center, im Navarro County, Texas
 Eldorado Estates, im Jefferson County, Colorado
 Eldorado Hills, im Kitsap County, Washington
 Eldorado Springs, im Boulder County, Colorado

Filme:
 Eldorado (1988), von Géza Bereményi
 Eldorado (1995), von Charles Binamé
 Eldorado (2008), von Bouli Lanners
 Eldorado (2012), von Richard Driscoll
 Eldorado (2018), von Markus Imhoof
 Eldorado KaDeWe – Jetzt ist unsere Zeit (Fernsehserie, 2021)

im NRHP gelistete Objekte:
 Eldorado Bridge, in Eldorado, Iowa, ID-Nr. 98000783
 Eldorado City Hall, in Eldorado, Illinois, ID-Nr. 95001237
 Eldorado Hotel, in Las Vegas, New Mexico, ID-Nr. 85002626

Siehe auch:
 Dorado (Begriffsklärung)
 El Dorado (Begriffsklärung)
 Eldoradio (Begriffsklärung)
 Eldorado Township (Begriffsklärung)